Averroès est un philosophe, juriste et scientifique musulman du . L'averroïsme est un courant qui porte son nom.
 Le club Averroes est une association française créée en 1997 pour promouvoir la diversité dans les médias.
 Le programme Averroès est un programme d'échange universitaire entre l'Europe et le Maghreb.
 (8318) Averroès est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.